een golfterm; zie Putten (golf)
Pitch and putt, een sport vergelijkbaar met golf

Personen:
Floris van der Putt (1915-1990), een Nederlands priester en componist
Harry van der Putt (1887-1945), een Nederlands Tweede Kamerlid voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij
Tanner Putt (1992), een Amerikaans wielrenner
Willy van der Putt (1925-1997), een Nederlands beeldhouwster